Дьордь Поя, Джордж Поліа (, , 13 грудня 1887, Будапешт, Австро-Угорщина, нині Угорщина — † 7 вересня 1985, Пало-Альто, Каліфорнія, США) — угорський, швейцарський і американський математик.

Закінчив Будапештський університет (1912), в 1914-1940 працював у Вищій технічній школі в Цюриху (з 1928 проф.). В 1940 переїхав до США. Основні праці по теорії чисел, функціональному аналізу, математичній статистиці (розподіл Поя) і комбінаториці (теорема Поя).

Мешкаючи в США, Поя багато працював зі шкільними вчителями математики й зробив великий внесок у популяризацію науки. Він написав кілька книг про те, як люди розв'язують задачі і як треба вчити розв'язувати задачі.

Доробок

Книги 
 Aufgaben und Lehrsätze aus der Analysis, 1st edn. 1925. («Problems and theorems in analysis»). Springer, Berlin 1975.
 Reihen. 1975, 4th edn., .
 Funktionentheorie, Nullstellen, Polynome, Determinanten, Zahlentheorie. 1975, 4th edn., .
 Mathematik und plausibles Schliessen. Birkhäuser, Basel 1988,
 Induktion und Analogie in der Mathematik, 3rd edn.,  (Wissenschaft und Kultur; 14).
 Typen und Strukturen plausibler Folgerung, 2nd edn.,  (Wissenschaft und Kultur; 15).
 — English translation: Mathematics and Plausible Reasoning, Princeton University Press 1954, 2 volumes (Vol. 1: Induction and Analogy in Mathematics, Vol. 2: Patterns of Plausible Inference)
 Schule des Denkens. Vom Lösen mathematischer Probleme («How to solve it»). 4th edn. Francke Verlag, Tübingen 1995,  (Sammlung Dalp).
 — English translation: How to Solve It, Princeton University Press 2004 (with foreword by John Horton Conway and added exercises)
 Vom Lösen mathematischer Aufgaben. 2nd edn. Birkhäuser, Basel 1983,  (Wissenschaft und Kultur; 21).
 — English translation: Mathematical Discovery: On Understanding, Learning and Teaching Problem Solving, 2 volumes, Wiley 1962 (published in one vol. 1981)
 Collected Papers, 4 volumes, MIT Press 1974 (ed. Ralph P. Boas). Vol. 1: Singularities of Analytic Functions, Vol. 2: Location of Zeros, Vol. 3: Analysis, Vol. 4: Probability, Combinatorics
 with R. C. Read: Combinatorial enumeration of groups, graphs, and chemical compounds, Springer Verlag 1987 (English translation of Kombinatorische Anzahlbestimmungen für Gruppen, Graphen und chemische Verbindungen, Acta Mathematica, vol. 68, 1937, pp. 145—254)
 with Godfrey Harold Hardy: John Edensor Littlewood Inequalities, Cambridge University Press 1934
 Mathematical methods in Science, MAA, Washington D. C. 1977 (ed. Leon Bowden)
 with Gordon Latta: Complex Variables, Wiley 1974
 with Robert E. Tarjan, Donald R. Woods: Notes on introductory combinatorics, Birkhäuser 1983
 with Jeremy Kilpatrick: The Stanford mathematics problem book: with hints and solutions, New York: Teachers College Press 1974
 with several co-authors: Applied combinatorical mathematics'', Wiley 1964
 with Gábor Szegő: Isoperimetric inequalities in mathematical physics , Princeton, Annals of Mathematical Studies 27, 1951

Статті 
 
 
 
 with Ralph P. Boas, Jr.: 
 
 with Norbert Wiener:

Примітки 

Угорські математики
Швейцарські математики
Математики США
Угорські емігранти до США
Американці угорсько-єврейського походження
Комбінаторики
Уродженці Будапешта
Померли в Пало-Альто
Випускники Будапештського університету
Швейцарські емігранти до США
Американські агностики
Члени і члени-кореспонденти Національної академії наук США
Угорські емігранти до Швейцарії